The New Power Generation puede referirse a

 The New Power Generation (sello discográfico), discográfica del cantante Prince, también conocida como NPG Records; o
 New Power Generation (banda), banda del cantante Prince.
o
 New Power Generation (canción), canción de Prince incluida en su álbum Graffiti Bridge.